Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 2006 im Badminton-Herreneinzel.

Ergebnisse

1. Runde 
  Rahul Rampersad –  Omar Zeeshan 0-2
  Édouard Clarisse –  Philippe Bourret 0-2
  Joe Morgan –  Alexander Sim 2-0
  Burty Molia –  Anup Sridhar 0-2
  Andrew Fairhurst –  Abraham Wogute 2-1
  Niluka Karunaratne –  Matthew Hughes 2-0
  Garron Palmer –  Aaron Tan Wei Kiat 0-2
  Paul Le Tocq –  Fred Gituku 2-0
  Richard Vaughan –  Hendra Wijaya 0-2
  Chameera Kumarapperuma –  Ghee Ming Fong 2-0
  Charles Darron –  Stephan Beeharry 1-2
  Clive Dunford –  Steve Malcouzane 0-2
  Chris Dednam –  Deeneshsing Baboolall 2-0
  Edwin Ekiring –  Dinuka Karunaratne 0-2
  Andrew Dabeka –  Anil Seepaul 2-0
  Wajid Ali Chaudhry –  Martyn Lewis 2-1

2. Runde 
  Lee Chong Wei –  Dorian James 2-0
  Omar Zeeshan –  Philippe Bourret 0-2
  Geoffrey Bellingham –  Gavin Carter 2-0
  Joe Morgan –  Anup Sridhar 0-2
  Bobby Milroy –  Georgie Cupidon 2-0
  Andrew Fairhurst –  Niluka Karunaratne 0-2
  Aamir Ghaffar –  Kerwyn Pantin 2-0
  Aaron Tan Wei Kiat –  Paul Le Tocq 2-1
  Hendra Wijaya –  Chameera Kumarapperuma 2-0
  Eli Mambwe –  John Moody 0-2
  Stephan Beeharry –  Steve Malcouzane 2-0
  Matthew John Wilkinson –  Chetan Anand 0-2
  Chris Dednam –  Dinuka Karunaratne 0-2
  Charles Pyne –  Lee Yen Hui Kendrick 0-2
  Andrew Dabeka –  Wajid Ali Chaudhry 2-0
  Stuart Brehaut –  Wong Choong Hann 0-2

Endrunde

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

Badminton
2006
Badminton 2006
Badmintonwettbewerb in Melbourne